Godziszów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Godziszów (Goleszów) (dt. Godzischau), Dorf im Powiat Cieszynski der Woiwodschaft Schlesien
 Godziszów (Powiat Janowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Janowski der Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Godziszów